Lutherstein steht für verschiedene natürliche oder bearbeitete Steine, die an Martin Luther erinnern oder in direktem Zusammenhang mit dem Wirken des Reformators stehen sollen:
 Lutherstein in der Dübener Heide im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Lutherstein in Löbau in Sachsen
 Lutherstein in Rodeberg im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen
 Lutherstein im Erfurter Ortsteil Stotternheim in Thüringen
 Lutherstein am Dresdner Hôtel de Saxe in Sachsen, eine Replik des Meißner Buchstabensteins
 Lutherstein in Nostitz im Landkreis Bautzen in Sachsen

Martin Luther als Namensgeber